Correos (metrostation), een voormalig metrostation in Barcelona
 Correos (postbedrijf), het nationale postbedrijf van Spanje